Дульсинея (Дульсинея Тобосская) — центральный персонаж романа Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», возлюбленная, дама сердца героя романа.

Другое 
 Дульсинея (Мю Жертвенника c) — планета-гигант, вращающаяся вокруг жёлтого карлика, в созвездии Жертвенник на расстоянии 50,6 св.л. от Земли.
 (571) Дульсинея — сравнительно небольшой астероид главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу S.
 Dulcinea — альбом группы Toad the Wet Sprocket, выпущенный в 1994 году.

См. также 
 Дульсинея Тобосская